Le Gua kan syfta på:
 Le Gua, Charente-Maritime
 Le Gua, Isère